Noron-l'Abbaye, Calvados
 Noron-la-Poterie, Calvados